Jackie – nome proprio di persona

Cinema
Jackie – film del 1921 diretto da John Ford
Jackie – film del 1971 diretto da Stuart Hagmann
Jackie – film del 2010 diretto da Duniya Soori
Jackie – film del 2012 diretto da Antoinette Beumer
Jackie – film del 2016 diretto da Pablo Larraín

Musica
Jackie – album del 1972 di Jackie DeShannon
Jackie – album del 1982 dei Ratata
Jackie – singolo di Elisa Fiorillo del 1987, registrato anche dai Blue Zone nel 1988 e da Joanne Accom del 1998
Jackie – album del 2015 di Ciara

Televisione
Jackie (A Woman Named Jackie) – miniserie televisiva statunitense del 1991